Fachabitur steht für:

 Fachhochschulreife
 Fachgebundene Hochschulreife